El término arranque puede referirse a:

Arranque (halterofilia): uno de los movimientos de la halterofilia (levantamiento de pesas), también llamado arrancada.
Arranque (informática): el proceso de inicio o booteo de una computadora.
Arranque (arquitectura): Principio de la curvatura de un arco o una bóveda. 
Motor de arranque: un pequeño motor utilizado para poner en marcha motores de combustión interna de mayor tamaño.